Воржишек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Воржишек, Петр (род. 1979) — чешский футболист.
 Воржишек, Ян Вацлав Хуго (1791—1825) — чешский композитор, пианист и органист.